Тируппур (, ) — город на юге Индии, на западе штата Тамил-Наду.

Тируппур — центр трикотажной промышленности Индии. 90 % экспорта трикотажа из Индии приходится на предприятия, расположенные в городе.

Города Тамил-Наду